Suvórovskoie (en rus: Суворовское) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 3.200 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea